Кабралес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 238,29 км². Население — 2253 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos
 Rutas en los picos de europa

Муниципалитеты Астурии